Gumpen ist der Ortsname von

 Gumpen (Falkenberg), Ortsteil des Marktes Falkenberg, Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Gumpen (Reichelsheim), Ortsteil der Gemeinde Reichelsheim, Odenwaldkreis, Hessen
 Gumpen-Hütte, Ortsteil der Gemeinde Halblech, Landkreis Ostallgäu, Bayern

Gumpen steht für
 Plural von Gumpe, Vertiefung des Gewässergrundes in Fließgewässern